Малошуйка:
 Малошуйка — посёлок в Онежском районе Архангельской области России.
 Малошуйка — река в Онежском районе Архангельской области России.
 Малошуйка — станция Северной железной дороги в посёлке Малошуйка Онежского района Архангельской области России.